Sam to edytor tekstu napisany przez Roba Pike w Bell Labs (z pomocą Kena Thompsona i innych uniksowych programistów) we wczesnych latach 80. Edytor został zaprojektowany z myślą o systemie operacyjnym Plan 9.

Edytory tekstu